Les lettres ICSH peuvent correspondre à :
 interstitial cell stimulating hormone, appelée aussi LH (Hormone lutéinisante).